Игель — многозначный термин:
 Игель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Игель — парусный линейный корабль Азовского флота Российской империи пятого ранга, построенный кумпанством князя Я. Ф. Долгорукого.
 Игель, Фридрих Карл (1898 — ?) — австрийский шахматист и шахматный литератор.